Leôncio (Leontium) - antigo nome da cidade italiana de Lentini, na Sicília;
 Leôncio, nome dado no Brasil ao personagem Wally Walrus, do desenho animado Woody Woodpecker (Pica-Pau);

Antroponímia 

 Leôncio de Antioquia - bispo de Antioquia do 
 Leôncio Escolástico - escritor e teólogo do 
 Leôncio - usurpador do trono do Império Romano do 
 Leôncio (conde) - oficial bizantino do 
 Leôncio (general) - eunuco e general sob o imperador bizantino Focas
 Leôncio de Neápolis - o escritor e teólogo do 
 Leôncio (genro de Atanásio) - oficial bizantino do 
 Leôncio - imperador bizantino do 
 Leôncio (homem espectável) - oficial bizantino do 
 Leôncio (monge) - monge bizantino do 
 Leôncio - poeta bizantino do 

Desambiguações de antropônimos